Eibensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Eibensteiner (* 1963), österreichischer Manager
 Johann Eibensteiner (1898–1956), österreichischer Politiker (SPÖ)